Oxyloma effusum är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1853.  Oxyloma effusum ingår i släktet Oxyloma och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
effusum